Museu de Paranapiacaba pode referir-se a:
Museu Tecnológico Ferroviário do Funicular museu do trem.
Museu Castelinho casa do engenheiro Fox, palco da novela brasileira "Dracula".

Desambiguação